Azadegan League (1992/1993) był 8. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Iranie. Liga skupiała 16 zespołów podzielonych na dwie grupy. Tytuł obroniła drużyna PAS Teheran. Tytuł króla strzelców zdobył Dżamszid Szahmohammadi, który w barwach klubu Keszawarz Teheran strzelił 11 bramek.

Grupa A

Grupa B

Półfinały 
Nie wiadomo jakie były wyniki półfinałów. Wiadomo, że do finału awansowały zespoły Persepolis Teheran oraz PAS Teheran kosztem drużyn Keszawarz Teheran i Teraktor Sazi Tebriz.

Finał 
Nie wiadomo jaki był wynik finału. Wiadomo, że PAS Teheran pokonał w nim Persepolis Teheran i został mistrzem Iranu.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Iran Pro League

Bibliografia 
 

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iranie
1992 w Iranie
1993 w Iranie